Fürstenberg et Furstenberg peuvent faire référence à :

Toponymie 

 Fürstenberg/Havel, ville allemande de Brandebourg ;
 Fürstenberg sur Oder était une ville allemande, désormais incluse dans le regroupement de villes constituant l'agglomération de Eisenhüttenstadt dans le land de Brandebourg ;
 Fürstenberg, commune allemande de Basse-Saxe ;
 la principauté de Fürstenberg, état du Saint-Empire romain germanique ;
 la rue de Furstemberg, souvent appelée place de Furstemberg et nommée en l'honneur de Guillaume-Egon de Fürstenberg, est une rue de Saint-Germain-des-Prés dans le  de Paris ;
 l'abbaye de Fürstenberg située dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Patronymes 

 la maison von und zu Fürstenberg, ancienne famille princière de noblesse allemande ;
 Maison von Fürstenberg, famille westphalienne de la noblesse du Saint-Empire germanique portant le titre de baron, à ne pas confondre avec la précédente ;
 Diane von Fürstenberg (née Halfin en 1946), créatrice de mode belgo-américaine ;
 le prince Egon von Fürstenberg (1946-2004), styliste de mode et jet-setter, ancien époux de la précédente ;
 Guillaume-Egon de Fürstenberg (1629-1704),  de Metz puis  de Strasbourg ;
 Friedrich Egon von Fürstenberg (1812-1892), archevêque d'Olomouc et cardinal de l'Église catholique ;
 François-Egon de Fürstenberg (1626-1682),  de Metz puis  de Strasbourg ;
 François-Egon de Fürstenberg-Stammheim (1797-1859), homme politique prussien ;
 Hillel Furstenberg, mathématicien israélien ;
 Ilse Fürstenberg (1907-1976), actrice allemande ;
 Maximilien de Furstenberg (1904-1988), cardinal belge, membre de la curie romaine (Congrégation pour les Églises orientales) ;
 Theodore Caspar von Furstenberg (1615-1675), peintre et graveur allemand.